Westerkwartier steht für

 Westerkwartier (Gemeinde), eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Groningen
 Westerkwartier (Landstrich), eine Gegend im Nordosten der Niederlande